Saltsjön kan syfta på: 
 Saltsjön – en fjärd i Stockholms inlopp, samt östersjödelen inom Stockholms skärgård
  – ett fartyg
 Stora Saltsjön – en insjö i Utah i USA
 Saltsjön (Kramfors kommun) – en sjö i Kramfors kommun i Ångermanland 
 Saltsjön, Raseborg – ett sund i Nyland, Finland

Se även
Saltsjö
Saltsjö (olika betydelser)